Ornai steht für:

 eine alte Schreibweise für den Familiennamen Hornay
 Ornai (Cotolau), einen osttimoresische Aldeia im Suco Cotolau, Gemeinde Aileu
 Ornai (Ort), ein Ort in der gleichnamigen Aldeia